Меда:

Топоним 
 Меда () — город в Италии в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Милан.
 Меда (муниципалитет) () — муниципалитет Португалии в составе округа Гуарда.
 Меда (район) () — район (фрегезия) в Португалии в округе Гуарда, часть муниципалитета Меда.
 Меда (река) — река в Ярославской области России, приток Ухтомы.

Персоналии 
 Меда (IV век до н. э.) — жена македонского царя Филиппа II.
 Меда, Александра Игоревна (род. 1991) — российская футболистка.
 Меда, Игорь Олегович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Меда, Шарль-Андре (1773—1812) — французский военный деятель, полковник, участник революционных и наполеоновских войн.